Эрлз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эрлз, Джейсон  (род. 1977) — американский актёр.
  (род. 1955) — английский футболист.